Het seizoen 2019/20 van de Belgische Eerste klasse amateurs gaat van start in augustus 2019 en eindigde in maart 2020. De competitie kwam vervroegd tot een einde na 24 speeldagen in plaats van 30 wegens de Coronacrisis in België. Als gevolg vonden er geen eindrondes plaats; de eerste (KMSK Deinze) mocht hierdoor promoveren naar Eerste klasse B, de laatste (KVC Sint-Eloois-Winkel Sport) degradeerde naar Tweede klasse amateurs. De competitie telt 16 ploegen.

Naamswijzigingen
 R. Olympic Club de Charleroi fuseerde met R. Châtelet-Farciennes SC en werd Olympic Charleroi Châtelet Farciennes.

Gedegradeerde teams
Dit team was gedegradeerd uit de Eerste klasse B voor de start van het seizoen:
 AFC Tubize

Gepromoveerde teams
Deze teams promoveerden voor aanvang van het seizoen uit de Tweede klasse amateurs:
 KVC Sint-Eloois-Winkel Sport (kampioen VV A)
 K. Patro Eisden Maasmechelen (kampioen VV B)
 UR La Louvière Centre (kampioen ACFF)
 URSL Visé (via eindronde)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Eerste klasse B aan het einde van het seizoen:
 KMSK Deinze (kampioen)
 RFC Seraing (3e)
 Racing White Daring Molenbeek (6e)
 Lierse Kempenzonen (11e)

Noot: Normaal gezien promoveerde enkel kampioen KMSK Deinze. Echter, R. Excelsior Virton kreeg geen licentie voor Eerste klasse B en moest degraderen. KSC Lokeren ging failliet. Daarnaast werd beslist om de twee periodekampioenen Oud-Heverlee Leuven en KFCO Beerschot Wilrijk te laten promoveren. Hierdoor waren er drie bijkomende plaatsen in Eerste klasse B. Die werden normaal gezien opgevuld door de hoogstgeplaatste teams. Aangezien enkel RFC Seraing, Racing White Daring Molenbeek en Lierse Kempenzonen beschikten over een licentie voor Eerste klasse B mochten deze drie teams promoveren.

Degraderende teams
Dit team degradeerde naar Tweede afdeling aan het einde van het seizoen:
 AFC Tubize (15e; geen licentie verkregen)

Clubs

Klassementen

Reguliere competitie

K: Kampioen, P: Promotie, : Degradeerde na dit seizoen naar Tweede klasse amateurs

Topscorers 

GPW: gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd, afgerond op 2 cijfers na de komma

Geen tegendoelpunten

Referenties

Belgisch competitievoetbal 2019/20
Eerste klasse amateurs voetbal België